Влади́мир Ермола́ев:
 Ермолаев, Владимир Алексеевич (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Владимир Аркадьевич (род. 1961) — советский и российский футболист, мастер спорта СССР.
 Ермолаев, Владимир Григорьевич (1909—1944) — советский авиаконструктор.
 
 Ермолаев, Владимир Михайлович (1907—?) — советский артист балета, педагог, балетмейстер.
 Ермолаев, Владимир Петрович (1892—1982) — советский этнограф и музейный работник.